Kees de Kort (atleet)
Kees de Kort (beursanalist)
Kees de Kort (schilder)